Садыгов () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Садыгова.

Известные носители:
 Садыгов, Аладдин Немет оглы (род. 1956) — азербайджанский учёный в области сельского хозяйства.
 Садыгов, Бахтияр Юсиф оглы (род. 1951) — азербайджанский журналист, редактор, государственный деятель. Депутат Национального собрания. 
 Садыгов, Гусейнага Алескер оглы (1914—1983) — советский актёр.
 Садыгов, Илья Туфанович (род. 2000) — российский футболист.
 Садыгов, Мирдамед Мирсадыг оглу (род. 1950) — советский и азербайджанский экономист и государственный деятель.
 Садыгов, Наджмеддин Гусейн оглы (род. 1956) — азербайджанский военачальник, генерал-полковник.
 Садыгов, Низами (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист.
 Садыгов, Фамил Камиль оглы (род. 1968) — заместитель председателя правления «Газпромбанк».
 Садыгов, Фикрет Мамед оглы (род. 1940) — советский и азербайджанский учёный, химик, профессор, депутат Национального собрания. 
 Садыгов, Эльчин Джахангир оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.

 Садыгова, Саялы Аллахверди кызы (род. 1960) — азербайджанский филолог.